ESV peut désigner :
 extrasystole ventriculaire, une contraction prématurée (extrasystole) du ventricule cardiaque et issue de ce dernier ;
 End-systolic volume (en français, volume télésystolique), le volume qui reste dans le ventricule après que celui-ci se soit vidé lors de la systole.